Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Club Brugge in het seizoen 2017/18.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Daikin / Proximus
Sportmerk: Macron

Transfers

Zomer

Winter

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Club Brugge in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2017/18 zal spelen.

Jupiler Pro League

Wedstrijden

Reguliere competitie

Play-off I

Overzicht

Reguliere competitie

Play-off I

Klassement

Reguliere competitie

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar eerste klasse B

Play-off I

Beker van België

Europees

Externe link
 Officiële website

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2017/18